Todd Williams peut faire référence à :
 Todd Williams (1971-), joueur de baseball américain ;
 Todd Williams (1977-), acteur américain ;
  (1978-2014), joueur américain de football américain ;
  (1969-), athlète américain ;
 , chanteur australien ;
 Todd Williams (1967-), saxophoniste et clarinettiste américain.